Ikerasaarsunnguaq bezeichnet:
 Ikerasaarsunnguaq (Sund, Paamiut) (auch Ikerasaarsuk, Smallesund), Sund im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ikerasaarsunnguaq (Sund, Sisimiut), Sund im Distrikt Sisimiut, Grönland